Немерово — название населённых пунктов в России:

 Немерово — село в Скопинском районе Рязанской области.
 Немерово — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Немерово — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.